George Shea ist der Name folgender Personen:

* George Beverly Shea (1909–2013), kanadischer Gospel-Sänger, Komponist und Grammy-Preisträger
 George D. Shea (1894–1971), US-amerikanischer Generalmajor